Le terme Route 111 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 111 en Allemagne
 Route 111 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 111 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 111 au Québec, Canada
 Illinois Route 111 aux États-Unis
 Route régionale 111 en Finlande
 Route départementale 111 en Ardèche, France
 Route régionale 111 en Tunisie
  dans certains pays